Kohout (tschechisch für Hahn) bezeichnet

 einen Berg im Böhmischen Mittelgebirge, siehe Kohout (Nordböhmen)
 einen Berg im Hühnergebirge, Tschechien, siehe Kohout (Südböhmen)
 eine erloschene Siedlung in der Gemeinde Javorník in Nordmähren, siehe Kohout (Javorník)

Kohout ist der Familienname folgender Personen:
 Aleš Kohout (* 1972), tschechischer Fußballspieler
 Annekathrin Kohout (* 1989), deutsche Kulturhistorikerin und Medienwissenschaftlerin
 Bernhard Kohout-Berghammer (1930–2017), österreichischer römisch-katholischer Ordenspriester und Abt von Stift Seitenstetten
 Erich Kohout (1901–1990), deutscher Maler und Grafiker
 Franz Kohout (* 1953), deutscher Politologe
 Jan Kohout (* 1961), tschechischer Politiker
 Josef Kohout (1738–~1793), böhmischer Komponist, siehe Josef Kohaut
 Josef Kohout (1915–1994), österreichischer KZ-Überlebender
 Lukáš Kohout (* 1983), tschechischer Hochstapler und Politiker
 Pavel Kohout (* 1928), tschechisch-österreichischer Schriftsteller und Politiker
 Philipp Kohout (1852–1916), österreichischer römisch-katholischer Theologe

Siehe auch:
 Kohut
 Erste Mährische Fabrik für Motorräder und Automobile - Petr Kohout & Spol.